Bundestagswahlkreis Stuttgart steht für folgende Bundestagswahlkreise in Baden-Württemberg:

 Bundestagswahlkreis Stuttgart I
 Bundestagswahlkreis Stuttgart II
 Bundestagswahlkreis Stuttgart III